|}
Die Bahnstrecke Mailand–Asso ist eine Bahnstrecke in der Lombardei, welche vom Eisenbahnunternehmen Ferrovienord betrieben wird. Sie wurde 1879 bis Erba eröffnet und 1922 bis Asso verlängert.

1928 wurde der Streckenteil Mailand–Seveso, der für Vorortverkehr wichtig war, doppelgleisig aufgebaut. 1929 folgte die Elektrifizierung von Mailand bis Meda. 1947–48 wurde die gesamte Strecke elektrifiziert.

Seit 2004 verkehren auf der Strecke die Linien S2 und S4 der S-Bahn Mailand.

Einzelnachweise

Literatur 
 Giovanni Cornolò, Cento anni di storia... delle Ferrovie Nord Milano, 1979, Globo Edizioni

Weblinks 

Bahnstrecke in der Lombardei